Franc Uršič je lahko:
 Franc Uršič (1855-1926), pravnik
Franc Uršič (1896-1951), politik in publicist
 Franc Uršič - Jožko (1920-45), partizan
 Franc Uršič (igralec)
Franc Uršič (*1933), TV-režiser
 Franc Uršič, teritorialec

Glej tudi 
France Uršič (1907-1979), slikar